Немецкие подводные лодки
 U-33 (1914)
 U-33 (1936)
 U-33 (S183)